Franciaország
Nointel, település Oise megyében
Nointel, község Val-d’Oise megyében